

Geografia 
 Regno dei Paesi Bassi – Stato sovrano situato tra l'Europa occidentale e l'America centrale
 Paesi Bassi – una delle quattro nazioni costitutive del Regno, chiamata comunemente "Olanda"

Storia 
 Paesi Bassi – regione storica dell'Europa occidentale, corrispondente grossomodo agli odierni Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, più nord della Francia e alcuni territori dell'ovest della Germania
 Paesi Bassi meridionali – parte dei Paesi Bassi, controllata in età moderna da Spagna, Austria e Francia (attualmente: Belgio)
 Province Unite dei Paesi Bassi – parte dei Paesi Bassi, esistente come Repubblica fra il 1581 e il 1795 (attualmente: Paesi Bassi)